Евге́ний Но́сов: Носов, Евгений Валентинович (род. 1957) — русский писатель-фантаст.
 Носов, Евгений Владимирович (род. 1982) — российский футболист.
 Носов, Евгений Иванович (1925—2002) — русский писатель и художник-оформитель, Герой Социалистического Труда.
 Носов, Евгений Николаевич (1949—2019) — российский историк, археолог.